Mandel est un patronyme germanique, signifiant « amande » en allemand :

Patronyme 

 Alison Mandel (1983-), actrice, humoriste, écrivaine et metteur en scène chilienne ;
 Armand Mandel (1841-?), agent de change et journaliste belge ;
 Arnold Mandel (1913-1987), écrivain français ;
 Eli Mandel (1922-1992), poète et essayiste canadien ;
 Emily St. John Mandel (1979-), écrivain canadien anglophone ;
 Ernest Mandel (1923-1995), économiste belge ;
 Fred Mandel (1956-), claviériste et guitariste canadien ; 
 Georges Mandel (1885-1944), homme politique et résistant français ;
 Harvey Mandel (né en 1945), guitariste américain de blues ;
 Howie Mandel (né en 1955), acteur, producteur et scénariste canadien ;
 Jean Mandel (1907-1982), chercheur et professeur de mécanique français ;
 Jean-Louis Mandel (né en 1946), médecin et généticien français ;
 Johnny Mandel (1925-2020), compositeur et arrangeur musical américain ;
 Ladislas Mandel (1921-2006), dessinateur de caractères français d'origine hongroise ;
 Leonard Mandel (1927-2001), physicien américain ;
 Lisa Mandel (née en 1977), autrice française de bande dessinée ;
 Marc « Babaloo » Mandel (né en 1949), scénariste américain ;
 Maria Mandel (1912-1948), membre des SS ;
  (1942-), physicien belge ;
 Rena Mandel (1901-1987), actrice française ;
 Robert Mandel (?), réalisateur et producteur américain ;
 Saadia Mandel (1931-), architecte israélien ;
 Stephen Mandel (1945-), homme politique canadien ;
 Tommy Mandel (1949-), claviériste de rock.

Toponyme 

 Avenue Georges-Mandel, avenue de Paris ;
 Mandel, commune allemande de Rhénanie-Palatinat.

Hydronyme 
 La Mandel est une rivière belge.

Cultivar 
 La Mandel est une variété de pomme de terre cultivée traditionnellement en Scandinavie.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie d'hydronyme
Patronyme germanique